Overflow (Circa), een muziekalbum
 Overflow (informatica), een rekenkundige uitzondering waarbij het berekende getal te groot is om te kunnen worden opgeslagen.
 Overflow (scheepvaart), het verliezen van brandstof bij laden of lossen van een schip.